Alam se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Shah Mashood Alam
 M.K. Alam